Hărmănești:
 Comuna Hărmănești, Iași
 Râu
 Râul Hărmănești, un curs de apă

Toponime românești